Il termine Teorema di Liouville può avere i seguenti significati:
In analisi complessa, si veda Teorema di Liouville (analisi complessa).
In meccanica hamiltoniana, si veda Teorema di Liouville (meccanica hamiltoniana).
In teoria dei numeri, è il teorema secondo cui qualsiasi numero di Liouville è trascendente, o il lemma coinvolto nell'approssimazione diofantea.